Kevin Schmidt peut désigner :
 Kevin Schmidt (né en 1988), acteur américain ;
 Kevin Schmidt (1972-), plasticien canadien ;
 Kevin Schmidt, handballeur allemand.